Polemó Antoni o Antoni Polemó (en llatí Polemon Antonius en grec Μάρκος Αντώνιος Πολέμων) va ser un sofista i retòric grec que va florir sota Trajà i Adrià i encara després d'aquest.

Filostrat dona una biografia seva prou extensa. Va néixer en el si d'una família de rang consular de Laodicea del Licos, però va viure la major part de la seva vida a Esmirna on va rebre diversos honors locals des de molt jove, a canvi dels quals va usar la seva influència davant dels emperadors per a aconseguir beneficis per la ciutat. Va ser deixeble de Timòcrates, Escopelià, Dió Crisòstom i Apol·lofanes. Publi Eli Aristides va ser deixeble seu, potser el més destacat. Els oradors més importants que eren contemporanis seus, van ser Herodes Àtic, Marc Bizantí, Dionís de Milet i Favorí d'Arle, que era el seu principal rival. Entre els seus imitadors en èpoques posteriors, destaca Gregori de Nazianz. El seu estil d'oratòria era més imponent que agradable, i el seu caràcter era arrogant i reservat. Durant la darrera part de la seva vida es va veure tant afectat per la gota que es va deixar morir de gana tancat a la tomba dels seus avantpassats, poc després del 143 als 65 anys, a Laodicea.

Les úniques obres existents de Polemó Antoni són una oració funerària per Cinègir i per Cal·límac, generals grecs morts a la batalla de Marató l'any 490 aC. Filòstrat menciona diverses composicions retòriques, principalment sobre història atenenca. Adrià li va encarregar un discurs per l'obertura del temple del Zeus Olímpic a Atenes l'any 135.

Referències

Bibliografia 
 M. W. Gleason, Making Men: Sophists and Self-Presentation in Ancient Rome, Princeton (1995).
 M. D. Campanile, Note sul bios de Polemone, Studi ellenistici XII (1999), 269-315.
 Simon Swain (ed.), Seeing the Face, Seeing the Soul: Polemon's Physiognomy from Classical Antiquity to Medieval Islam. Oxford: Oxford University Press, 2007. Pp. ix, 699.
 Smith, Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology  

Oradors de l'Àsia Menor
Oradors de la Grècia romana
Sofistes
Filòsofs del segle II
Gens Antònia
Morts a Roma
Filòsofs de la Grècia romana
Filòsofs grecs de l'antiga Àsia Menor
Escriptors grecs de l'antiga Àsia Menor